Bruno Bonfioli – alpinista, patriota e ingegnere italiano
 Orazio Maria Bonfioli – presbitero e giurista italiano
 Vincenzo Malvezzi Bonfioli – cardinale italiano